Енгалычев, Николай Иванович (1818 — не ранее 1884) — тамбовский губернский предводитель дворянства.
 
 Енгалычев, Николай Александрович (1862—1926) — русский генерал. Примечания